Подку́мок — топоним в России:

 Подкумок — река в Ставропольском крае, правый приток Кумы.
 Подкумок — посёлок в Предгорном районе Ставропольского края.
 Подкумок — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.
 Подкумок — до 1972 г. название посёлка Нижнеподкумский в муниципальном образовании город-курорт Пятигорск Ставропольского края.
 Подкумок — до 1972 г. название посёлка Садовая Долина в Предгорном районе Ставропольского края.

См. также 
 Средний Подкумок